Европейская ассоциация экспериментальной социальной психологи (, EAESP) — международная организация, объединяющая учёных Европы в области социальной психологии.

Полное членство в ассоциации доступно исследователям с докторской степенью, живущим и работающим в европейских странах; членами-корреспондентами могут быть доктора наук из других частей света. Особый вид членства предусмотрен для специалистов, работающих над докторской диссертацией (на протяжении не более чем четырёх лет). В 1968 году в Ассоциацию входили 62 учёных; по состоянию на 2005 год Ассоциация насчитывала 659 полных членов, 238 членов-докторантов и 130 членов корреспондентов. Наибольшее число учёных делегировали в Ассоциацию Нидерланды, Германия и Великобритания; Россия была представлена восемью специалистами, среди которых А. И. Донцов, Е. М. Дубовская, И. Б. Бовина, О. Б. Крушельницкая, М. Е. Сачкова и Т. В. Фоломеева (факультет психологии МГУ),  В. С. Магун (Институт социологии Российской академии наук), О. А. Гулевич (РГГУ).

Ассоциация была создана в 1966 году на Третьей Европейской конференции по экспериментальной социальной психологии, состоявшейся в аббатстве Ройомон под Парижем. Этой конференции предшествовали две другие, в Сорренто в 1963 г. и во Фраскати в 1964 г., на которых были выработаны основные принципы новой организации.

Ассоциация с 1971 года издаёт «Европейский журнал социальной психологии» (), выходящий шесть раз в год. В том же году при Ассоциации была основана издательская серия «Европейские монографии по социальной психологии» (). Среди других важнейших форм активности Ассоциации — традиционные Летние школы и проводившиеся регулярно на протяжении первых 30 лет её существования конференции «Восток—Запад», предназначенные для обмена мнениями и идеями между учёными из Восточной и Западной Европы.

Ссылки 
 Официальный сайт  

Организации, основанные в 1966 году
Международные ассоциации
Социологические организации
Социальная психология
Европейские международные организации